Padang Manis (Wonosobo), een plaats in Indonesië
Padang Manis (Kaur Utara), een plaats in Indonesië
Padang Manis (Manna), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing